Краш:

 Краш — непредвиденное завершение работы программы.
 Краш (сленг; ) — человек, который очень нравится, объект наслаждения для души.
 Крэш Бандикут — персонаж одноимённой серии компьютерный игр.
 Краш, Йосип (1900—1941) — югославский хорватский партизан Народно-освободительной войны Югославии. Народный герой Югославии.
 Kraš — хорватская кондитерская фирма.
 Краш — временно созданный городок в Техасе для железнодорожного шоу.
 «Краш» — сингл российских исполнителей Клавы Коки и Niletto.

См. также 
 
 Краш-тест
 Краш-фетиш
 Крэш
 Уэсли Крашер